Ludwik Konarzewski (senior) (1885-1954) – polski malarz, rzeźbiarz i pedagog artystyczny
 Ludwik Konarzewski (junior) (1918-1989) – polski malarz, rzeźbiarz i pedagog plastyczny

Zobacz też